Lütt Matten ist:

 der Held des Gedichtes Matten Has’ von Klaus Groth
 der Held des Kinderbuches Lütt Matten und die weiße Muschel
 der Held des gleichnamigen Kinderfilms, siehe Lütt Matten und die weiße Muschel (Film)